Náev Tikov má více sídel:
 Tikov (Šárovcova Lhota), část obce Šárovcova Lhota v okrese Jičín
 Tikov (Lomnice nad Popelkou), část obce Lomnice nad Popelkou v okrese Semily

Externí odkazy